Sarmiento (Chubut), een plaats in de Argentijnse provincie Chubut
 Sarmiento (departement van Chubut), een departement van de Argentijnse provincie Chubut
 Sarmiento (departement van San Juan), een departement van de Argentijnse provincie San Juan
 Sarmiento (departement van Santiago del Estero), een departement van de Argentijnse provincie Santiago del Estero
 Club Atlético Sarmiento de Junín, een Argentijnse voetbalclub 

Personen:
 Abraham Sarmiento, een Filipijns rechter
 Basilio Sarmiento, een Filipijns dichter
 Cayetano Sarmiento,  een Colombiaans wielrenner
 Domingo Faustino Sarmiento, een Argentijns activist, schrijver, intellectueel, politicus en de zevende president van het land.
 Mel Senen Sarmiento, een Filipijns politicus en bestuurder
 Pedro Sarmiento, een Colombiaans voetballer
 Rene Sarmiento, een Filipijns jurist

Zie ook:
 Capitán Sarmiento (doorverwijspagina)